Кубок французької ліги з футболу 2009–2010 — 16-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вперше переможцем став Марсель.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 липня 2009

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 серпня 2009

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2009

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2009

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 2010

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 лютого 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2009–2010
Франція
Франція
2009 у французькому спорті
2010 у французькому спорті